Stammlisten des Hauses Luxemburg finden sich in folgenden Artikeln:

Stammliste der Luxemburger (Nebenlinie der Wigeriche, 10./11. Jahrhundert)
Stammliste des Hauses Luxemburg (Nebenlinie des Hauses Limburg-Arlon, ab 1247)
Stammliste des Hauses Luxemburg-Ligny (Nebenlinie des Hauses Limburg-Luxemburg, ab 1281)
Stammliste des Hauses Luxemburg-Nassau (eigentlich Bourbon-Parma, seit 1890)